La Bandera peut désigner :
La Bandera, le roman de Pierre Mac Orlan sorti en 1931 ;
La Bandera, le film français de Julien Duvivier sorti en 1935.